Жовтис — еврейская фамилия. Известные носители:

 Жовтис, Александр Лазаревич (1923—1999) — советский и казахстанский писатель, литературовед, переводчик, педагог.
 Жовтис, Евгений Александрович (род. 1955) — казахстанский правозащитник, общественный деятель, юрист.